Вильяр-дель-Ольмо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 28 км². Население — 2150 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villar del Olmo

Муниципалитеты Мадрида